Лучина, скіпка — товга тонка тріска.

Топонім

Лучина — село в гміні Доброшице Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства

Лучина — село в Пряшівському окрузі Пряшівського краю.

Лучина — населений пункт в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Сливно.

Прізвище 

 Лучина Ніна Іванівна (1918—1989) — український кінокритик, лауреат премії Спілки кінематографістів України, відмінник кінематографії СРСР.
 Янка Лучина (1851—1897) — білоруський поет.

Див. також 
 Лучин (значення)
 Лучивна (значення)